Marmarosz (kraina historyczna) – kraina historyczna w Rumunii i na Ukrainie
 Komitat Marmarosz (komitat Máramaros) – dawny komitat Królestwa Węgier
 Okręg Marmarosz (județ Maramureș) – okręg administracyjny w Rumunii
 Marmarosz-Sziget – miasto w północnej Rumunii.
 Góry Marmarosz – Karpaty Marmaroskie